Cirella ima više značenja:
 Cirella, Cosenza
 Cirella, Reggio Calabria